Виллиам Франсис де Оливейра Мора́ис (; 1 марта 1991, Сан-Паулу, Бразилия — 6 февраля 2011, Белу-Оризонти, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Виллиам Мораиш воспитывался в академиях клубов «Гремио», «Сан-Паулу» и «Коринтианс». С 2010 года главный тренер «Коринтианса», Мано Менезес, стал привлекать его к матчам основного состава клуба, за который молодой игрок провёл 15 матчей и забил 1 гол.

3 января 2011 года Виллиам был арендован клубом «Америка Минейро».

6 февраля 2011 года Виллиам был убит из пистолета во время попытки его ограбить.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на futebol365.pt

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Насьонал» Сан-Паулу
Игроки ФК «Америка Минейро»
Застреленные в Бразилии